Roșiori kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Roșiori (Bacău)
 Roșiori (Bihor)
 Roșiori (Brăila)
 Roșiori (Ialomița)